Свинеск — древний рязанский город, упоминаемый в Новгородской I-й и Воскресенской летописях в «Списке русских городов дальних и ближних» XIV—XV вв.

Местоположение 
В «Списке русских городов» город Свинеск показан между Рославлем Польским и Новгородком на Осетре, непосредственно за Берестьем и Брынеском (Бранском). О положении города историками выдвинуто несколько гипотез, однако на сегодняшний день местоположение города на карте установить не удалось.

Поселение близ реки Свинска 
Одним из первых найти древний город на современной карте попытался этнограф и палеограф XIX века И. П. Сахаров. Он предполагал, что Свинеск находился в Веневском уезде, где в 28 верстах от Венева находится село Аннино и городище — «круглая большая насыпь, следы бывшего жилья». Под городищем протекает речка Свинска, впадающая в Осетр.

Свинчус 
Знаменитый рязанский историк Д. И. Иловайский отождествлял древний город с селом Свинчус на Оке между Старой Рязанью и Касимовом. То же самое приурочивание находим в словаре Семенова. К сожалению, археологами окрестности села Свинчус систематически еще не обследованы. Межде тем, значительная часть исследователей, вслед за М. Н. Тихомировым, не поддерживают эту гипотезу.

Свинское 
М. Н. Тихомиров предложил искать Свинеск на месте села Свинское к югу от Серпухова, также поблизости от Оки (ст. Свинская Московско-Курской ж. д.).

Отождествение с городом Свинуси 
А. М. Андрияшевым летописный город Свинуси приравнивается к современной деревне Свинюха: на притоке Луга, пишет он, «расположены летописные Свинуси — нынешняя деревня Свинюхи», но само отождествление современной деревни с летописным городом очень ненадежно. К тому же Свинеск Списка русских городов показан в совершенно в ином районе.

Примечания 

Города Древней Руси
Города из Списка русских городов дальних и ближних
Исчезнувшие населённые пункты Великого Рязанского княжества